

Toponymes 
 La Côte : commune française située dans le département de la Haute-Saône
 La Côte : site archéologique châtelperronien sur la commune française de Neuvic-sur-l'Isle dans le département de la Dordogne
 La Côte : région viticole suisse, dans le canton de Vaud, d'où :
 La Côte : journal régional de Suisse romande

Toponymes composés 
 La Côte-aux-Fées : commune suisse du canton de Neuchâtel
 La Côte-d'Aime : commune française, située dans le département de Savoie
 La Côte-d'Arbroz : commune française, située dans le département de la Haute-Savoie
 La Côte-de-Beaupré : municipalité régionale de comté (MRC) de la province canadienne de Québec
 La Côte-de-Gaspé : municipalité régionale de comté de la province canadienne de Québec
 La Côte-en-Couzan : commune française, située dans le département de la Loire 
 La Côte-Saint-André : commune française, située dans le département de l'Isère
 Saint-Hilaire-de-la-Côte : commune française, située dans le département de l'Isère

Autres 
 La Côte : région de la série de jeux vidéo Half-Life

Voir aussi 

 Tous les articles de Wikipédia commençant par « La Côte »